Професіональна футбольна група А 1970–71 — 47-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув ЦСКА Септемврійско знаме.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Левські-Спартак взяв участь у Кубку володарів кубків 1971—1972 як володар Кубка Болгарії 1970—1971.
2. Після закічення сезону клуб ЖСК-Славія був розділений на клуби Славія та Локомотив (Софія).

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1970–1971
Болгарія
Болгарія
1970 у болгарському спорті
1971 у болгарському спорті